Pasig puede hacer referencia a:

Pásig, conglomerado urbano metropolizado con Manila.
 Pasig,  barrio del municipio  de Balábac perteneciente a la provincia  de Paragua en Mimaro,  Región IV-B.